Slovo KBS má více významů:

 Konference biskupů Slovenska – shromáždění katolických biskupů Slovenska
 Korean Broadcasting System – jihokorejská veřejnoprávní televize

Rozcestníky - 3 znaky